Ставчанська сільська рада — Львівська область, Пустомитівський район
 Ставчанська сільська рада — Чернівецька область, Кіцманський район

 Ставчанська сільська рада — колишня сільська рада Новоушицького району Хмельницької області, у серпні 2015 увійшла до складу Новоушицької селищної громади
 Ставчанська сільська рада — колишня сільська рада Хотинського району Чернівецької області, у серпні 2015 увійшла до складу Клішковецької сільської громади